102-й выпуск  Тур Фландрии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 1 апреля 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1UWT).

Участники

Маршрут

Ход гонки 
За 98 километров до финиша произошёл завал.

За 45 километров до окончания гонки на одном из узких участков с брусчатым покрытием большая группа велосипедистов вынуждена была сильно замедлится и некоторые спортсмены преодолели несколько метров спешившись.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Мировой тур UCI 2018
Тур Фландрии